Republic F-84 Thunderjet, Amerikaanse straaljager
 Republic F-84 Thunderstreak, Amerikaanse jachtbommenwerper